Strzelanie z karabinu dowolnego w trzech pozycjach z 300 m drużynowo było jedną z konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas V Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie. Zawody zostały rozegrane 4 lipca w Kaknäs.

W zawodach wzięło udział czterdziestu dwóch strzelców z siedmiu reprezentacji. Każdy z nich oddawał 120 strzałów (po 40 w pozycji stojącej, klęcząc i leżąc). Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 1 200 na każdego zawodnika i 7 200 na całą drużynę. W przypadku remisu decydowała dogrywka.

Wyniki

Bibliografia 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912